Syttende etape af Tour de France 2011 var en 179 km lang bjergetape. Den blev kørt den 20. juli fra Gap til Pinerolo i Italien.

 Etape: 17. etape
 Dato: 20. juli
 Længde: 179 km
 Gennemsnitshastighed: 41,6 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Villar-Saint-Pancrace) 
Efter 81,5 km

1. bjergspurt (Côte de Sainte-Marguerite) 
3. kategori stigning på Côte de Sainte-Marguerite, efter 71,5 km (1.216 m; 2,8 km à 7,4 %)

2. bjergspurt (La Chaussée) 
3. kategori stigning på La Chaussée, efter 85,5 km (1.333 m; 1,4 km à 8,3 %)

3. bjergspurt (Col de Montgenèvre) 

2. kategori stigning på Col de Montgenèvre, efter 96,5 km (1.860 m; 7,9 km à 6,1 %)

4. bjergspurt (Sestriere) 

1. kategori stigning op til Sestriere, efter 117 km (2.035 m; 11,1 km à 6,3 %)

5. bjergspurt (Côte de Pramartino) 
2. kategori stigning i Côte de Pramartino, efter 171 km (912 m; 6,7 km à 6,0 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 67  Paolo Tiralongo (AST) udgik.

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr     

 17

en:2011 Tour de France, Stage 12 to Stage 21#Stage 17